Wiedemeier ist der Name folgender Personen:

 Franz Wiedemeier (1890–1970) war ein deutscher Politiker des Zentrums und der CDU
 Benedikt Wiedemeier, Professor für Technische Mechanik an der Fachhochschule Aachen